Murtagh ist der Familienname folgender Personen:

 Fiona Murtagh (* 1995), irische Ruderin
 Fionn Murtagh (* 1954), irischer Informatiker 
 Kate Murtagh (1920–2017), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Murtagh (* 1953), irischer Journalist und Sachbuchautor

Siehe auch:
 John Murtaugh